Tomas Northug (ur. 19 kwietnia 1990 w Mosvik) – norweski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tomas Northug pojawił się 10 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w Sjusjøen. Zajął wtedy 97. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie jego najlepszym indywidualnym wynikiem było dziewiąte miejsce w sprincie stylem klasycznym, a wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w sztafecie. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Hinterzarten zdobył złote medale w sprincie stylem dowolnym oraz w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 marca 2010 roku w Drammen, gdzie zajął 30. miejsce w sprincie klasykiem. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Były to jego jedyne punkty wywalczone w sezonie 2009/2010, który ukończył na 183. miejscu. Jak dotąd najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który zakończył na 64. miejscu.

Jego bracia Petter i Even również są biegaczami narciarskimi.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990